Hils steht für:
 Hils, ein Mittelgebirgszug in Niedersachsen

Hils ist der Familienname folgender Personen:
 Karina Hils (* 1987), deutsche Skispringerin
 Karl Hils (1889–1977), deutscher Bildhauer und Kunstpädagoge
 Miriam Hils (* 2004), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Hills
 Hilz
 Hiltz